L'edizione 2004 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di Tønsberg, Follo, Løv-Ham e Alta.

Classifica finale

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Note

Collegamenti esterni
Risultati e statistiche del gruppo 1, del gruppo 2, del gruppo 3 e del gruppo 4 su RSSSF.no

Calcio nel 2004
Campionato norvegese di calcio